Cairel puede referirse a:
 Cairel, en arquitectura, motivo ornamental que lleva flecos o festones y, a veces, está calado.
 Elías Cairel, trovador en provenzal nacido en Sarlat, Perigord en el siglo XII.